NGC 6670-1
NGC 6670-2